Il singolare del torneo di tennis Florence Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anna Tatišvili che ha battuto in finale Madison Brengle 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Mariana Duque-Marino (primo turno)
 Michelle Larcher De Brito (quarti di finale)
 Madison Brengle (finale)
 Anna Tatišvili (Campionessa)

 Julia Cohen (secondo turno)
 Catalina Castaño (quarti di finale)
 Assente
 Petra Rampre (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Florence Open 2013